Marwánidas puede significar:
 Marwánidas, rama familiar de los Omeyas desde Marwan ibn al-Hakam y sus descendientes, que gobernaron entre 684 y 750. 
 Marwánidas o Dinastía Marwánida, dinastía de origen kurdo que gobernó la región de Diyarbakir (Mesopotamia) entre 983 y 1085.